RNH steht für:
 IATA-Code von New Richmond Regional Airport in New Richmond (Wisconsin)
 Royal Naval Hospital, historische Krankenhäuser der britischen Royal Navy

Abkürzung